Osoby:

 Alberto Mariotti – argentyński piłkarz

 Alessandro Mariotti – sanmaryński narciarz alpejski

 Francesco Mariotti – szwajcarski artysta

 Giorgio Mariotti – grecki polityk

 Mario Mariotti – szwajcarski tenisista

 Michele Mariotti – włoski dyrygent

 Scevola Mariotti – włoski filolog

 Sergio Mariotti – włoski szachista

Inne:

 (7972) Mariotti – asteroid

 T. Mariotti – włoska stocznia

Zobacz też:

 Mariotte

 Marriott